Лайл (), согласно хронике Джеффри Монмутского, восьмой легендарный король Британии, сын короля Брута II Зелёного Щита. Был миролюбивым королём, основал город Карлайл — город Лайла. Считается, что он был современником Соломона.

Родословная

Источники 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии